Molnträsket kan syfta på följande platser:

Finland 

 Molnträsket (sjö i Österbotten), 
 Molnträsket (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar